Halskrause steht für:
Cervicalstütze, Stützvorrichtung für die Halswirbelsäule
Halskrause (Friseur), ein Schutzkragen beim Friseur
Halskrause (Mensur), ein Schutzkragen beim Fechten
Halskrause (Mode), ein Kleidungsstück, heute vor allem bei protestantischen Pastoren (Pastorenkragen)
Schutzkragen, eine Vorrichtung zur Vermeidung des Wundenleckens in der Tiermedizin

Siehe auch
 Halskrausenmethode (engl. Necklacing), eine Form der Lynchjustiz gegenüber angeblichen Kollaborateuren des (früheren) südafrikanischen Apartheidregimes durch Verbrennen bei lebendigem Leib